Brolin är ett svenskt efternamn, som burits av bland annat följande:

 Samuel Brolin (född 2000), fotbollsspelare
 Adrian Brohlin (1890–1954), fotbolls- och bandyspelare
 Andreas Johan Brolin (1844–1926), dekorationsmålare och konstnär
 Anna Brolin (född 1980)l reporter och programledare i TV
 Bertil Brolin (1913–2003), konstnär
 Daniel Brolin (född 1975), missionär och pastor, pingstvän
 Gustaf Brolin (1854–1943), industriman
 James Brolin (född 1940), amerikansk skådespelare
 Johan Gustaf Brolin (1816–1908), grosshandlare och politiker
 John Brolin (1867–1927), dekorationsmålare
 Jonas Brolin (1731–1804), kartograf och ingenjör
 Josh Brolin (född 1968), amerikansk skådespelare
 Lars Wilhelm Brolin (1825–1902), grosshandlare
 Lorens Brolin (1818–1890), spelman
 Paulina Brolin (född 1975), missionär och pastor, pingstvän
 Ronnie Brolin (född 1981), filmregissör och manusförfattare
 Sven Brolin, flera personer
 Sven Brolin (ingenjör) (1887–1967)
 Sven Brolin (lantbrukare) (1814–1902), lantbrukare och politiker
 Sven Brolin (läkare) (1914–1997)
 Tomas Brolin (född 1969), fotbollsspelare
 Ulf Brolin (1929–2009), arkitekt
 Åke Brolin (1941–1994), journalist på Sveriges Television
 Åsa Brolin (född 1941), skådespelare

Svenska efternamn